«Echo» () — другий студійний альбом британської співачки Леони Льюїс. В Ірландії альбом вийшов 13 листопада 2009, у Великій Британії —  16 листопада 2009. Альбом отримав дві платинові сертифікації від британської компанії BPI та досяг першого місця британського чарту UK Albums Chart. Платівка випустила два сингли — «Happy» і «I Got You».

Список пісень

Чарти 
Тижневі чарти

Річні чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Леони Льюїс
Платинові музичні альбоми
Альбоми Syco
Альбоми Sony Music Entertainment
Альбоми J Records
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном